teinture, un colorant absorbé par le support et qui se mélange à sa couleur initiale ;
 La lasure, produit protecteur pour les matériaux poreux tels que le bois ou le béton est également appelée teinture au Québec ;

Pharmacopée 
 Teinture au henné, utilisé pour les soins et la couleur des cheveux.
 teinture mère, une préparation pharmaceutique où l'action dissolvante de l'alcool permet l'extraction de substances actives ;
 Teinture d'iode, produit antiseptique et antifongique composé d'alcool et d'iode ;
 teinture officinale, une solution médicamenteuse obtenue par action prolongée de l'alcool sur des substances végétales ou animales le plus souvent desséchées ;
 Teinture d'opium, mélange d'alcool et d'opium utilisé dans le domaine de la pharmacie.